Stepančič oder Stepančić ist der Familienname folgender Personen:

 Lucija Stepančič (* 1969), slowenische Restauratorin, Autorin und Literaturkritikerin
 Luka Stepančić (* 1990), kroatischer Handballspieler